Саут-Ферри ( — Южный паром):

 Саут-Ферри — южный мыс острова Манхэттен, с которого отправляются паромы на Статен-Айленд и на Губернаторский остров.
 Расположенные там же станции метро:
 Саут-Ферри — «старая» станция, закрытая в 2009 году, а затем использовавшаяся с 2013 по 2017 год.
 Уайтхолл-стрит — Саут-Ферри — пересадочный узел, одна из станций которого была построена в 2009 году.